Eisfieber bezeichnet:

 Eisfieber (Roman), Roman von Ken Follett (2004)
 Eisfieber (1978), US-amerikanischer Spielfilm von Donald Wrye
 Eisfieber (2010), kanadisch/US-amerikanische Neuverfilmung des Spielfilms von 1978
 Literaturverfilmung von Peter Keglevic (2010), siehe Ken Folletts Eisfieber